Сирил Рафаэлли () — французский актёр, каскадёр, акростритер.

Биография 
Родился 1 апреля 1974 года. Мать зовут Mauricette Quenel. Брат - Franck Vedere(он же Jimmy Raffaelli). Сестра - Edith Piel. В шесть лет, под влиянием двух братьев, Сирил осознал, что знание и безупречное владение боевыми искусствами позволит многого добиться в жизни. Так, занятия юный Сирил начал с освоения нунчак и практики в Сётокан карате. Через некоторое время юноша уже принимал участие в различных спортивных чемпионатах, где показывал высокий уровень подготовки.

В четырнадцать лет Сирил начал серьёзно заниматься акробатикой в цирковой школе Анни Фрателлини, а через некоторое время закончил обучение и стал инструктором восточных единоборств. Все это время тайной мечтой юного Сирила были съемки в кино. В 1991 году случайная встреча заставляет Раффаэлли подняться на сцену. Так, Сирилу пришлось брать уроки актерского мастерства, чтобы играть, петь и танцевать в мюзикле «Les précieuses». Режиссёр тогда отметил физическое мастерство на сцене, хореографию, трюки и акробатику Сирила. Для того чтобы набраться больше опыта, Сирил согласился сняться в рекламных роликах Canon, «Крикс» и Citroen. Продолжил упорно тренироваться для постоянного улучшения своего мастерства, а также решает овладеть новыми для себя видами боевых искусств — кунг-фу и ушу.

В 1997 году Сирил выиграл Кубок мира в борьбе IKFF, а через год стал чемпионом Франции по китайскому боксу ушу-саньда.

Кинокарьера актера начиналась, в основном, со второстепенных ролей, однако знание боевых искусств Сётокан Карате и Ушу помогли ему добиться известности и в области кино — Сирила пригласили на роль в фильм знаменитого режиссёра Люка Бессона под названием «Тринадцатый район», а чуть позже и его продолжение «13-й район: Ультиматум». Стоит заметить, что тогда ему довелось поработать с основателем стиля «паркур» Давидом Беллем, который впоследствии стал его лучшим другом.

Сирилу Рафаэлли удалось создать свою команду, которая занимается постановкой трюков в кино. Так, группа поработала над такими лентами, как: «Перевозчик 2», «Перевозчик 3», «Хитмэн», «Невероятный Халк», «Крепкий орешек 4.0» и др. Является постановщиком сцен боёв в фильме Дуайта Литтла «Теккен» (2009)

Является обладателем Кубка Мира IKKF по Искусству боя и чемпионом Франции по китайскому боксу.

Личная жизнь 
Был в браке с Anne Cherdronnet, от этого брака есть двое детей - Emma Quenel/Raffaelli и Jade Quenel(девочки). На данный момент состоит во втором браке, в котором тоже двое детей - девочка и мальчик(имена пока неизвестны).

Фильмография 
  — Рецепт от бедности
  — Такси 2 — инструктор по дзюдо и боец ниндзя в эпизоде
  — Приключения трупа — вор
  — Поцелуй дракона — близнец
  — Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра — римский солдат в Галлии
  — Молодой Казанова
  — Перевозчик — участник драки в автобусном парке
  — Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса — загадочный человек
  — 13-й район — Дамьен Томасо
  — Крепкий орешек 4.0 — Ранд
  — Человеческий зверинец — детектив Дакайе
  — 13-й район: Ультиматум — Дамьен Томасо
  — Джинны — рядовой Лувье
  — Титаны (телесериал, 2018) — ''полицейский Готэм-сити

Примечания 

Трейсеры Франции